Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2008 года проходил в городе Канадзава (Япония)
с 26 апреля по 5 мая. Это был 39-й мужской и 20-й женский чемпионат Азии.

Победители

Мужчины

Женщины

Общекомандный медальный зачет

Большие медали

Большие и малые медали

Ссылки 
 Протокол
 Протокол
 Официальный сайт

2008
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Японии
2008 год в тяжёлой атлетике
Тяжёлая атлетика
Тяжёлая атлетика
Тяжёлая атлетика